est une ville des États-Unis, siège du comté de Putnam, dans l’État du Tennessee. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à .

Source 
 

Ville au Tennessee
Comté de Putnam (Tennessee)
Siège de comté au Tennessee